Amell est un nom de famille notamment porté par :

 Robbie Amell (1988-), acteur canadien ;
 Stephen Amell (1981-), acteur canadien.

Voir aussi